Lower Brule – census-designated place w hrabstwie Lyman, w Dakocie Południowej, w Stanach Zjednoczonych, znajdujące się w obrębie Lower Brule Indian Reservation
 Lower Brule Indian Reservation – rezerwat Indian Brulé
 Lower Brule (Dolni Brule) – odłam plemienia Brulé (Sichangu), należącego do Lakotów (Teton Dakotów), obecnie grupa Lower Brule w większości zamieszkuje Lower Brule Indian Reservation

Zobacz też 
Brule